Президентът на Латвия е държавният глава и главнокомандващ въоръжените сили на Република Латвия. Той се избира от парламента за срок от 4 години (до 1997 година – 3 години). При извънредно овакантяване на поста, функциите на президент се изпълняват от председателя на парламента.

Източници 

Президенти на Латвия
Списъци на заемали длъжности